Heikki Mälkiä, né le  à Imatra en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue en position de centre.
Il est le père de Simo Mälkiä.

Biographie

Carrière en club 
Son maillot, floqué du numéro 20, est retiré par l'équipe de SaiPa.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1974-1975 || Ketterä || 2. Divisioona
|| 17 || 11 || 5 || 16 || 4 || || || || ||
|-
| 1975-1976 || SaiPa || 1. Divisioona
|| 30 || 11 || 12 || 23 || 26 || || || || ||
|-
| 1976-1977 || SaiPa || 1. Divisioona
|| 23 || 12 || 5 || 17 || 10 || || || || ||
|-
| 1977-1978 || SaiPa || 1. Divisioona
|| 35 || 9 || 15 || 24 || 8 || || || || ||
|-
| 1978-1979 || SaiPa || 1. Divisioona
|| 24 || 15 || 16 || 31 || 8 || 6 || 3 || 3 || 6 || 6
|-
| 1979-1980 || SaiPa || 1. Divisioona
|| 36 || 24 || 27 || 51 || 18 || || || || ||
|-
| 1980-1981 || SaiPa || SM-liiga
|| 36 || 15 || 15 || 30 || 18 || || || || ||
|-
| 1981-1982 || SaiPa || SM-liiga
|| 29 || 22 || 19 || 41 || 10 || || || || ||
|-
| 1982-1983 || SaiPa || SM-liiga
|| 36 || 17 || 26 || 43 || 20 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 1983-1984 || SaiPa || SM-liiga
|| 36 || 22 || 16 || 38 || 8 || || || || ||
|-
| 1984-1985 || SaiPa || SM-liiga
|| 34 || 15 || 21 || 36 || 24 || 6 || 1 || 6 || 7 || 2
|-
| 1985-1986 || SaiPa || SM-liiga
|| 36 || 10 || 15 || 25 || 20 || || || || ||
|-
| 1986-1987 || JYP Jyväskylä || SM-liiga
|| 16 || 3 || 2 || 5 || 16 || || || || ||
|-
| 1987-1988 || JYP Jyväskylä || SM-liiga
|| 44 || 9 || 14 || 23 || 22 || || || || ||
|-
| 1988-1989 || SaiPa || SM-liiga
|| 44 || 15 || 20 || 35 || 24 || || || || ||
|-
| 1989-1990 || SaiPa || SM-liiga
|| 26 || 6 || 13 || 19 || 20 || || || || ||
|-
| 1990-1991 || SaiPa || SM-liiga
|| 21 || 4 || 5 || 9 || 12 || || || || ||
|-
| rowspan='2'|1991-1992 || SaiPa || 1. Divisioona
|| 29 || 4 || 17 || 21 || 16 || || || || ||
|-
| Jymäkkä || 2. Divisioona
|| 9 || 5 || 10 || 15 || 10 || || || || ||

Notes et références 

Naissance en mars 1958
Naissance à Imatra
Joueur finlandais de hockey sur glace
Entraîneur finlandais de hockey sur glace
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur du JYP Jyväskylä
Attaquant de hockey sur glace